Тыграй:
 Тыграй — штат в Эфиопии.
 Тыграй — семитский народ в северной Эфиопии и южной, центральной и северной Эритрее.